Можейковский сельсовет () — административная единица на территории Щучинского района Гродненской области Белоруссии. Административный центр - агрогородок Большое Можейково.

История 
27 декабря 2016 года из состава сельсовета была исключена деревня Нарчи, вошедшая в Василишковский сельсовет.

Состав 
Можейковский сельсовет включает 33 населённых пункта:

 Богдановцы — деревня.
 Большие Бояры — деревня.
 Большое Можейково — агрогородок.
 Буртичи — деревня.
 Волока — деревня.
 Гармантино — деревня.
 Дамовцы — деревня.
 Дерванцы — деревня.
 Заболоть — деревня.
 Зайковщина — деревня.
 Зеневцы — деревня.
 Ищелно — деревня.
 Ищельняны — деревня.
 Казарезы — деревня.
 Кемяны — деревня.
 Кирели — деревня.
 Ковчики — деревня.
 Козенцы — деревня.
 Красули — деревня.
 Малые Бояры — деревня.
 Мурованка — деревня.
 Новосады — деревня.
 Новоселки — деревня.
 Оленковцы — деревня.
 Скрибовцы — агрогородок.
 Станиславово — деревня.
 Тумашевцы — деревня.
 Холечино — деревня.
 Церковцы — деревня.
 Чернявка — деревня.
 Ютевцы — деревня.
 Ялошевцы — деревня.

В 2011 году сельский населённый пункт Скрибовцы был упразднён и вошёл в состав агрогородка Скрибовцы.

Достопримечательности 

 Церковь Рождества Богородицы в деревне Мурованка

Примечания

Ссылки 
 Щучинский райисполком

Сельсоветы Щучинского района